Jan de Vries es el nombre por el que se conoce tanto a... 
Jan de Vries (atleta), un atlela neerlandés
Jan de Vries (filólogo), un filólogo neerlandés
Jan de Vries (motociclista),  piloto de motociclismo neerlandés